Натуральне число 832
 832 рік до нашої ери
 832 рік нашої ери